Rotherham Town ist der Name folgender Fußballvereine:

 Rotherham Town (1878), englischer Fußballverein, von 1893 bis 1896 Mitglied der Football League
 Rotherham Town (1899), englischer Fußballverein, fusionierte mit Rotherham County zu Rotherham United